

Села:
 Кульчин — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Кульчин — Волинська область, Турійський район

Населені пункти та їхні частини
 Кульчин — село в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Кульчин — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Кульчин — осада в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства

Примітки